Валишин (, ) — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Валишин, Аглиулла Хисматович (1923—1966) — гвардии рядовой, полный кавалер ордена Славы.
 Валишин, Роман Галяскарович (1937—1979) — советский удмуртский писатель-прозаик, редактор, журналист.